Implante hace referencia a varios artículos:

Medicina 
 Implante, dispositivo médico creado para reemplazar, ayudar o mejorar alguna estructura biológica faltante.
 Implante cerebral, dispositivo tecnológico que se conecta directamente al cerebro de un sujeto biológico.
 Implante coclear, producto sanitario implantable activo.
 Implante dental,  producto sanitario diseñado para sustituir la raíz que falta y mantener el diente artificial en su sitio.
 Implantes de seno de polipropileno,  tipo de implante de mama de polipropileno.

Además 
 Implante microdermal, también conocido como piercing o perforación microdermal, es un tipo de modificación corporal 
 Implante subdérmico, modificación estética.
 Implantes extraterrestres, en ufología.

Enlaces externos 

